Montecito – census-designated place della contea di Santa Barbara, in California
Montecito – processore Intel